У сезоні 1960 року київське «Динамо» завершило чемпіонат на другому місці. У попередніх сезонах киянам таке вдавалося двічі (1936 (весна), 1952).

У кубку 1959/60 команда зупинилася на першій стадії, влітку 1959 року.

Найбільше матчів у сезоні провели Валерій Лобановський і Василь Турянчик (по 29). Бомбардир — Валерій Лобановський (12 голів).

Статистика виступів у чемпіонаті:

Керівництво клубу:
 Старший тренер: В'ячеслав Соловйов
 Тренер: Віктор Терентьєв
 Тренер: Михайло Коман

Статистика гравців:

У списку «33 кращих гравців СРСР»: Юрій Войнов (№1), Валерій Лобановський (№2), Віктор Серебряников (№3).

Посилання 
 
 
 Чемпіонат СРСР 1960 на сайті RSSSF  .
 Кубок СРСР 1959/60 на сайті RSSSF  .

Сезони «Динамо» (Київ)
1960 у футболі
1960 в українському спорті